Дми́трий Са́вченко:
 Савченко, Дмитрий Викторович (род. 2001) — казахстанский футболист.
 Савченко, Дмитрий Витальевич (род. 1972) — украинский актёр.